Топач () — польский дворянский герб.

Описание герба 
В поле червлёном поднятое вверх ястребиное или орлиное чёрное крыло с золотой лапой. Коленом она обращёна в правую сторону щита. Герб этот выводят из Венгрии, откуда он перенесён в Польшу при Казимире Великом или его наследнике Людовике Венгерском.

В 1570 году польский король Сигизмунд Август дал привилегию Василию Меленевичу Тупачаловскому. С этого времени герб используется родом Меленивских.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T. 1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 Віктор Мойсіенко. Меленi i Меленівцi.

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением орлиного крыла
Гербы с изображением лапы/птичьей ноги
Гербы с изображением трёх страусовых перьев